Buno

steht für 

 Dumog, das Ringen in den philippinischen Kampfkünsten
 Buno-Bonnevaux, französische Gemeinde im Département Essonne

ist der Name von

 Conrad Buno (auch: Conradt und Konrad Baun sowie Varianten mit Baum und Buna) (1613–1671), deutscher Hof-Kupferstecher, Verleger, Zeichner und Buchhändler
 Johannes Buno (1617–1697), Schulmann, Theologe und Geograf; Bruder des Conrad Buno

BuNo steht für
 Bureau Number, Seriennummer für Luftfahrzeuge der United States Navy